|}

Die Bahnstrecke Deljatyn–Stepaniwka ist eine Nebenbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Deljatyn, einer Kleinstadt in den südlichen Teilen der Oblast Iwano-Frankiwsk über Kolomyja, einer Kleinstadt im Osten der Oblast Iwano-Frankiwsk nach Stepaniwka, einem kleinen Ort in der nördlichen Bukowina nahe der Grenze zur Oblast Ternopil.

Der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja geführt.
Die gesamte Strecke ist eingleisig ausgeführt und nicht elektrifiziert.

Geschichte 
Die heutige Bahnstrecke entstand aus der Lokalbahn Delatyn–Kolomea–Stefanówka, welche am 25. April 1898 ihre Konzession erhielt und ihre damals im österreichischen Galizien gelegene Strecke am 18. November 1899 bei einer Streckenlänge von 112,62 Kilometer eröffnete.

Das ursprünglich durch die Kolomeaer Lokalbahnen geplante Eisenbahnprojekt wurde aus Geldmangel schließlich durch eine eigene Lokalbahngesellschaft realisiert, um Kolomea herum wurde aber die Strecke Staatsbahnlinie von Lemberg nach Czernowitz mitbenutzt.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam der Großteil der Strecke bis zur polnisch-rumänischen Grenze bei Horodenka unter polnische Herrschaft und wurde nun von den Polnischen Staatsbahnen (PKP) bedient, der kurze Teil in der Bukowina verblieb bei Großrumänien und wurde in deren Staatsbahnen Căile Ferate Române eingegliedert. die Streckenverbindung über die rumänisch-polnische Grenze bei Jasienów Polny wurde aber beibehalten und ein Korridorverkehr zwischen Czortków und Kołomyja durchgeführt.

Durch die Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion kurz nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 kam der polnische Streckenteil in den Besitz der Sowjetischen Eisenbahnen, diese begannen sofort mit der Umspurung einzelner Strecken. 1940 nach der Annexion der Nordbukowina kam auch das rumänische Teilstück hinzu, auf der Strecke wurde ebenfalls mit der Umspurung auf Breitspur begonnen, dies wurde aber nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 rückgängig gemacht und die Strecken der Ostbahn unterstellt. Die Strecke Kolomea — Delatyn bekam die Nummer 534h, die Strecke Kolomea — Jasienow Polny die Nummer 534k.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges brachte die endgültige Angliederung Ostpolens und der Nordbukowina an die Sowjetunion mit sich und unter der Führung der Sowjetischen Eisenbahnen wurden sämtliche normalspurigen Bahnen auf Breitspur umgespurt, seither ist die Bahnstrecke in Breitspur ausgeführt.

Literatur

Weblinks 
 Streckendokumenation Deljatyn–Kolomyja in Bildern (russisch)
 Streckendokumenation Kolomyja–Stefaneschty in Bildern (russisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke DeljatynStepaniwka
Bahnstrecke DeljatynStepaniwka